Кублицкий-Пиоттух — фамилия.

 Известные носители 
 Кублицкий-Пиоттух, Франц Феликсович (1860—1920) — русский генерал.

 Кублицкая-Пиоттух, Александра Андреевна (1860—1923) — русская переводчица и литератор, мать поэта Александра Блока. См. также